Wildfire (álbum) — álbum da cantora Rachel Platten
Wildfire (série animada) — desenho animado
Wildfire (telessérie) — série de televisão do canal ABC Family
Wildfire (The Walking Dead) — episódio da série de televisão The Walking Dead

Desambiguações de música
Desambiguações de televisão